{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = Grand Slam Cup
| Officiële naam     = 
| Plaats             = München
| Land               = Duitsland
| Auspiciën          = ITF
| Deelnemers         = 16 enkel
| Categorie          = 
| Ondergrond         = tapijt, binnen
| Prijzengeld        = $ 6.000.000  
| Jaar               = 1991
| Datum              = 10 - 15 december
| Vorige             = 1990
| Volgende           = 1992
| Winnaar enkelspel  =  David Wheaton
| Winnaar dubbelspel = 
}}

De Grand Slam Cup''' 1991 werd gespeeld van 10 tot en met 15 december 1991. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Olympiahalle in de Duitse stad München.

Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3/5 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=ALT
| RD1-team01=

ATP-toernooi in 1991